Фёдор Иванович Ааронский (около , Хитцы — , ) — украинский , финифтяр, иконописец. С 1802 года в монашестве с именем Феодосий.

Биография 
Учился в Лаврской иконописной мастерской (у Захария Голубовского). До 1825 года работал там, возглавлял на протяжении 10 лет. Выполнял заказ Киево-Печерской лавры, других монастырей, церквей, а также частных лиц. Известные работы: портреты Екатерины I, Дмитрия Ростовского, Александра Невского, иконы «Успение Богородицы», «Ангелы-хранители», «Христос в терновом венце». После смерти Ааронського осталось 70 незаконченных портретов.

Литература 
  — С. 9.
  — С. 5.
 Шиденко В. А. Ааронський Федір Іванович // Мистецтво України: Енциклопедія в п’яти томах. — Т. 1. — , 1995. — С. 6.

Иконописцы Украины
Иконописцы Российской империи